Scream Queens – programma televisivo statunitense
Scream Queens – serie televisiva statunitense

Pagine correlate
Scream queen